Hrazie – dawny chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.
 Hrazie – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.